Sjöberg est un nom propre d'origine suédoise.

Toponyme 

 Sjöberg, localité de la commune de Sollentuna, dans le comté de Stockholm.

Patronyme 

Agnes Sjöberg (1888-1964), vétérinaire finlandaise ;
Alf Sjöberg (1903-1980), réalisateur suédois ;
Carl Leopold Sjöberg (1861-1900), compositeur, peintre et médecin suédois ;
Emma Sjöberg (1968-), actrice et mannequin suédoise ;
Gustav Adolf Sjöberg (1865-1937), tireur sportif suédois ;
Marlene Sjöberg (1981-), footballeuse suédoise ;
Patrik Sjöberg (1965-), athlète suédois.

Homonymie de patronyme suédois